Пето првенство СССР у шаху одржано је 26. септембра до 25. октобра 1927. у Москви. Ово је прво првенство у којем су два играча делила прво место.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 5. првенство СССР у шаху Москва 1927.

Првенства СССР у шаху
Шах у 1927.